Suarezia kan syfta på:

 Suarezia (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Suarezia (fjärilar) – ett släkte av fjärilar
 Suarezia (växter) – ett släkte av växter